Red Star Football Club
 Red Star Football Club (Seychelles)
 Red Star Line
 Red Star OS

Desambiguação